Флаг Очёрского района — официальный символ муниципального образования «Очёрский муниципальный район» Пермского края Российской Федерации.

Флаг утверждён Земским Собранием Очёрского муниципального района решением № 80 от 02.02.2006 «О флаге муниципального образования „Очёрский муниципальный район“» 2 февраля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2143.

Флаг составлен на основании герба Очёрского муниципального района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание флага 
«Флаг Очёрского муниципального района представляет собой полотнище, разделённое волнистыми горизонтальными линиями на семь неравных полос: голубых и белых попеременно (габаритная ширина полос 7:1:1:14:1:1:7); посередине широкой белой полосы чёрное изображение стоящего медведя».

Символика флага 
Очёрская земля имеет интересную историю и богатые традиции. Впервые название «Очёр» встречается в 1597 году в грамоте Фёдора Иоанновича, данной Никите Григорьевичу Строганову, и относится к реке: «и в той меже в Каму реку по обе стороны речки впали: Сюзва, да Нытва да Юг, да Очёр, да Ошап…».

Считается, что имя реки, давшей своё название городу и району, происходит от коми-пермяцких слов «ош» и «шор», переводящихся как «медвежий ручей». Изображение на флаге фигуры медведя на фоне волнистой полосы отражает название района, делая композицию флага гласной.

Медведь — хозяин леса, традиционный символ великодушия, силы, выносливости, на флаге также показывает природные лесные богатства, являющиеся основными для района. Местные жители веками жили в гармонией с природой и сегодня девизом населения является фраза: «Сохраним природу — сохраним жизнь».

Белая волнистая полоса — река — символ жизни, памяти, плодородия.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности.

Чёрный цвет — символ скромности, мудрости, вечности бытия.

Примечания